Појам  може да се односи на:

 Франсиско Франко, шпански диктатор
 Јуре Франко, словеначки и југословенски алпски скијаш
 Федерико Франко, парагвајски политичар